Орден «За доблестный шахтёрский труд» — название наград.

 Орден «За доблестный шахтёрский труд» (Кемеровская область)
 Орден «За доблестный шахтёрский труд» (Украина)